Il doppio del torneo di tennis Alan King Tennis Classic 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Frew McMillan e John Newcombe 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Frew McMillan /  John Newcombe (finale)
 Tom Okker /  Marty Riessen (primo turno)
 Robert Lutz /  Stan Smith (semifinali)
 Arthur Ashe /  Roscoe Tanner (primo turno)

 Brian Gottfried /  Dick Stockton (primo turno)
 Roy Emerson /  Rod Laver (Campioni)
 Tom Gorman /  Erik Van Dillen (primo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Alan King Tennis Classic 1974